Gothaer steht für:
 Einwohner der deutschen Stadt Gotha in Thüringen
 Gothaer Versicherungsbank, einen deutschen Versicherungskonzern aus Köln
 Gothaer Programm (1875), gemeinsames Parteiprogramm für die Vereinigung von ADAV (Lassalle) und SDAP (Bebel, Liebknecht) zur späteren SPD
 Gothaer Nachparlament, eine Versammlung von 148 ehemaligen Abgeordneten der Frankfurter Nationalversammlung vom 26. Juni bis zum 28. Juni 1849 in Gotha

Siehe auch:
 Gotha (Begriffsklärung)